Привокзальная улица () — улица в Новозаводском районе города Чернигова. Пролегает от Вокзальной площади до тупика.

Нет примыкающих улиц.

История 
Привокзальная улица — название из-за близости к ж/д вокзалу — была проложена в связи со строительством Черниговского железнодорожного узла и в частности паровозного депо.  

В 1928 году было создано паровозное Черниговское депо Киево-Воронежской железной дороги. С 1971 года называется «Черниговское локомотивное депо» Юго-Западной железной дороги. В 1987 году началось строительство цеха по ремонту электропоездов. Затем было преобразовано в «Черниговское моторвагонное депо».

Застройка 
Улица пролегает в северном направлении параллельно улице Жабинского и ж/д линии Чернигов-Горностаевка. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. Есть ряд рядовых исторических зданий, что не являются памятниками архитектуры или истории: №№ 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 15, 17, 19. Между застройкой улиц Привокзальная и Жабинского расположен Железнодорожный парк.

Учреждения: 
 дом № 30 — «Черниговское моторвагонное депо»

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова